Il singolare del Stella Artois Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Philippoussis era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Jordi Burillo.

Scott Draper ha battuto in finale 7–6 (7–5), 6–4  Laurence Tieleman.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1998
ATP Tour 1998